Mateo Flecha (1481-1553), compositeur aragonais ;
 Juan Antonio Flecha (1977), coureur cycliste espagnol.